(ou Thomas Brown) (1662-1704), satiriste anglais ;
 Tom Red Brown (1888-1958), tromboniste américain ;
 Tom Brown (1913-1990), acteur américain ;
 Tom Brown (1922-2011), joueur de tennis américain ;
 Tom Brown (1940-), joueur américain de football américain et de baseball.

Voir aussi